Ernesto Augusto II di Hannover (1674-1728) – militare, nobile e principe-vescovo tedesco
 Ernesto Augusto I di Hannover (1771-1851) – Re di Hannover e Duca di Cumberland
 Ernesto Augusto di Hannover (Ernesto Augusto II, 1845-1923) – Principe Ereditario di Hannover, Erede di Brunswick, III Duca di Cumberland e Teviotdale, III Conte di Armagh
 Ernesto Augusto di Hannover (Ernesto Augusto III, 1887-1953) – Duca di Brunswick
 Ernesto Augusto di Hannover (Ernesto Augusto IV, 1914-1987) – Re di Hannover e Duca di Cumberland e Teviotdale, Duca di Brunswick